Сигибе́рт Хромо́й (; убит в 507) — король рипуарских франков в Кёльне. Известно, что он правил в 496 году и являлся родственником короля салических франков Хлодвига I. Своё прозвище получил после ранения в колено в битве с алеманнами.

Биография 
Никакой документ не называет точную дату рождения Сигиберта. Определенно можно сказать, что он родился в период не ранее 469 года и не позднее 496 года.

Для того чтобы противостоять натиску соседних алеманнов, рипуарские франки заключили союз с бургундами, и в 469 году тогда ещё франкский принц Сигимер сочетался в Лионе браком с бургундской принцессой. За этим последовал напряжённый период отношений с салическими франками, так как Гундиох, король бургундов и magister militum (военный магистр) Римской империи был соперником другому magister militum Эгидию, союзнику салических франков.

Во время правления Сигиберта, мир, и даже сотрудничество, между салическими и рипуарскими франками были восстановлены. Сигиберт не принял участия в битве при Суассоне в 486 году, когда Хлодвиг сражался с наместником северной Галлии Сиагрием. Сигиберт был занят защитой восточных границ франкского королевства от алеманнов. В 496 году алеманнам удалось завоевать королевство рипуарских франков и Сигиберт призвал Хлодвига на помощь. Два короля дали бой при Толбиаке, разбили и изгнали алеманнов. В бою Сигиберту была нанесена рана в колено, которая впоследствии привела к хромоте и король получил прозвище «Хромой». Эта победа над алеманнами, вероятно, обернулась захватом региона с городом Мец. Действительно, этот регион, бывший в руках алеманнов в 480 году, является частью Франкского королевства, согласно космографу из Равенны, который взял эту информацию у остготского географа Атанариха, который создал свои карты между 496 и 507 годами.

В 507 году Сигиберт послал часть своих войск, ведомых своим сыном Хлодерихом, в помощь Хлодвигу в его войне с вестготским королём Аларихом II, который был в итоге разбит франками в битве при Вуйе (недалеко от Пуатье) в Аквитании. Согласно Григорию Турскому, в конце этой кампании Хлодвиг побудил Хлодерика умертвить своего отца, что тот и сделал на охоте в Буконском лесу. Однако Годфруа Курт, мнение которого поддержал также Жорж Бордоне, находил несоответствия в рассказе Григория Турского и утверждал, что Сигиберт погиб, попав в засаду, без всякого участия со стороны Хлодерика.

Семья

Происхождение 

Григорий Турский ничего не говорит о происхождении Сигиберта, кроме того, что Хлодвиг и Сигиберт были родственниками.

Некоторые авторы считают, что франкскими королевствами управляли члены одной династии. Так Годфруа Курт называл франкских королей, устранённых Хлодвигом, потомками Хлодиона Длинноволосого; Карл Фердинанд Вернер писал о разделе различных королевств между членами одной династии; Кристиан Сеттипани считал, что франкские короли (Хлодвиг, Рагнахар, Рихар, Харарих и Сигиберт Хромой) происходят от Хлодиона Длинноволосого; и Франц Стаэб упоминал о «меровингской династии на Рейне» или «рейнской отрасли меровингской династии».

Существует генеалогия, составленная в Нейстрии между 584 и 629 годами, которая, хотя и содержит ряд ошибок, упоминает Хлодебауда, сына Хлодиона, и утверждает, что Хлодебауд — предшественник Хлодерика. Другая генеалогия франкских королей, составленная в Австразии в 629 или 639 году, которая, вероятно, является также интерполяцией списка салических королей, тоже говорит о Хлодебауде, сыне Хлодиона.

В 469 году Сидоний Аполлинарий рассказывал в своём письме о приезде в Лион принца по имени Сигимер, который сочетался браком с бургундской принцессой. Описание его костюма позволяет идентифицировать этого Сигимера как рипуарского франка. Хлодерик, старший сын Сигиберта, родился примерно в 485 году, таким образом, Сигиберт родился самое позднее в 465 и не мог быть сыном женатого в 469 году Сигимера. Он являлся, более вероятно, братом и мог бы быть сыном Хлодебауда.

Потомки 
Жена Сигиберта неизвестна. От неё он имел нескольких детей:
 Хлодерих (ок. 485—509) — король Кёльна, как рассказывает Григорий Турский.
 Балдерик — священник и соучредитель аббатства Сен-Пьер-ле-Дам в Реймсе.
 святая Бева или Боба — соучредительница и первая аббатиса монастыря Сен-Пьер-ле-Дам в Реймсе.

Эти последние два имени даны Флодоардом в его «Истории Римской церкви»: здесь уточняется, что они — дети короля Сигиберта. Так как основание аббатства осуществилось при помощи святого Ремигия (437—533), этот король не может быть Сигибертом I. Хронологически это мог быть только Сигиберт Хромой.

Гипотетическая генеалогия

См. также 
 Происхождение Арнульфингов

Литература 
 Godefroid Kurth, Clovis, le fondateur, Éditions Tallandier, 1896 (réimpr. 2000) (ISBN 2-235-02266-9).
 Laurence Charlotte Feffer et Patrick Périn, Les Francs (tome 1 — A la conquête de la Gaule), Armand Collin Editeur, Paris, 1987 ().
 Karl Ferdinand Werner, Les Origines, avant l’an mil, Livre de Poche, coll. " Histoire de France (sous la direction de Jean Favier) ", 1984 (réimpr. 1992) (ISBN 2-253-06203-0) [détail des éditions]
 Georges Bordonove, Clovis, Pygmalion, coll. " Les Rois qui ont fait la France ", 1988 ().
 Christian Settipani, Les Ancêtres de Charlemagne, Paris, 1989, 170 p. (ISBN 2-906483-28-1).
 Christian Settipani, Les Ancêtres de Charlemagne — Addenda, Paris, 1990.
 Michel Rouche, Clovis, Éditions Fayard, 1996 (ISBN 2-213-59632-8).
 Christian Settipani, " Clovis, un roi sans ancêtre ? ", dans Gé-Magazine, no 153, octobre 1996 .
 Franz Staab (de), " Les royaumes francs au Ve siècle " dans Clovis — Histoire et Mémoire — Actes du colloque international d’histoire de Reims, vol. 1, Presses Universitaires de la Sorbonne, décembre 1997 (ISBN 2-84050-079-5).
 Christian Settipani, " L’apport de l’onomastique dans l'étude des généalogies carolingiennes ", dans Onomastique et Parenté dans l’Occident médiéval, Prosopographica et genealogica, Oxford, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9).

Родившиеся в 460-е годы
Меровинги
Короли франков
Правители Европы V века
Правители Европы VI века
Монархи, убитые в VI веке
Погибшие на охоте
Персоналии Франкского государства V века
Персоналии Франкского государства VI века